I DVSR sono un gruppo musicale rap metal australiano, formatosi a Sydney nel 2013.

Storia del gruppo
Hanno esordito il 24 novembre 2013 col nome iniziale di Devastator, col singolo "Unconscious" e il relativo video.

Nel novembre del 2015 hanno cambiato nome in DVSR, che è anche il titolo del loro primo album in studio, per evitare questioni legali con un gruppo omonimo. Il loro nome attuale è l'acronimo di "Designed Via Strength & Respect".

Formazione
Attuale
 
 Matthew You – voce (2013-presente)
 Andrew Stevens – chitarra (2013-presente)
 Julian Ellul – basso (2016-presente)
 Matthew Nekić – batteria (2013-presente)

Ex componenti 
 Adrian Tate – basso e cori (2013-2016)
 Alessandro Sabato – chitarra (2013-2016)

Discografia

Album in studio

EP

Singoli

Note

Collegamenti esterni